Kauslunde (plaats), plaats in Denemarken
 Kauslunde (parochie), parochie in Denemarken